Георгий Чоговадзе:
 Чоговадзе, Георгий Анатольевич (род. 1969) — заслуженный мастер спорта СССР (прыжки в воду).
 Чоговадзе, Георгий Ираклиевич (1906—1996) — министр иностранных дел Грузинской ССР (1969—1970).